Chester Nimitz (1885-1966), Amerikaans admiraal
 USS Nimitz (CVN-68), supervliegdekschip uit de Amerikaanse Nimitz-klasse
 een boomkat van de planeet Sphinx in de Honorverse serie; zie Honor Harrington